Brooklyn Lee (1 de junho de 1989) é uma atriz pornográfica americana.

Natural de Ohio, Lee começou a fazer striptease em um clube de Boston, Massachusetts, aos 18 anos de idade. Ela se mudou de Nova York para Los Angeles para fazer parte da indústria pornográfica. Ela primeiramente assinou com a LA Direct Models como recém-chegada para representação em 2010. Membros do elenco original de Revenge of the Nerds apoiaram o seu papel na paródia pornográfica Official Revenge of the Nerds Parody. Em novembro de 2011, ela assinou contrato de exclusividade com a agência de Mark Spiegler, a Spieglergirls.

Lee apareceu no videoclipe de "Raise Your Glass" da cantora Pink em 2010 com outras três modelos da LA Direct. Em 2012, venceu o AVN Award em cinco categorias, se tornando uma das recordistas da noite.

Prêmios e indicações

2012: AVN Award para Best New Starlet
2012: AVN Award para Best All-Girl Group Sex Scene em Cherry 2
2012: AVN Award para Most Outrageous Sex Scene em American Cocksucking Sluts
2012: AVN Award para Best Oral Sex Scene em American Cocksucking Sluts
2012: AVN Award para Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production em Mission Asspossible
2013 - AVN - Indicada melhor atriz porno do ano.

Ligações externas 

 
 
 Brooklyn Lee no Babepedia 

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Ohio